Gazzo – comune italiano in provincia di Padova
Gazzo Veronese – comune italiano in provincia di Verona
Gazzo – frazione di Bardi in provincia di Parma
Gazzo – frazione e sede municipale  di Bigarello in provincia di Mantova
Gazzo – frazione di Pieve San Giacomo in provincia di Cremona
Gazzo – contrada di Zovencedo in provincia di Vicenza
Monte Gazzo – monte sito nel territorio di Sestri Ponente, uno dei municipi di Genova
Gazzo – pronunciato Gazzu in genovese, berretto rosso tradizionale ligure di lana